9e brigade d'artillerie de campagne (Empire Allemand)
 9e brigade de cavalerie (Empire Allemand) : voir  de cavalerie
 9e brigade d'infanterie (Empire Allemand) : voir  d'infanterie
  (Empire allemand) : voir  division d'infanterie bavaroise
  (Empire allemand)
  (Empire allemand)
  (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Argentine)
  (Australie)
  (Autriche)
  Brigade d'infanterie canadienne
  (Croatie)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  d'artillerie (France) : l'artillerie du  d'armée en temps de paix de 1873 à 1914.
  de dragons (France) : voir  de cavalerie (France)
  d'infanterie (France)
  brigade d'infanterie de marine (France)
 
  brigade blindée (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)